Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Olen. Het onroerend erfgoed maakt deel uit van het cultureel erfgoed in België.

Bouwkundig erfgoed

|}

Bouwkundige gehelen

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in Antwerpen (provincie)

 
Olen